T3A peut faire référence à :
 Transline, projet de liaison ferroviaire transversale Alpes Auvergne Atlantique
 La ligne 3a du tramway d'Île-de-France